Ludvík X. Francouzský zvaný Svárlivý ( Louis X řečený Louis le Hutin; 4. října 1289, Paříž – 5. června 1316, Vincennes) byl králem navarrským a francouzským a hrabětem ze Champagne z dynastie Kapetovců.

Život 
Narodil se jako nejstarší syn Filipa IV. a Jany Navarrské. Od dubna 1305 byl Ludvík králem Navarry a hrabětem ze Champagne. 23. září 1305 se oženil s Markétou, dcerou burgundského vévody Roberta a Anežky Francouzské.

Počátkem roku 1314 byla Markéta za přispění své švagrové Izabely společně s Blankou, manželkou prince Karla, a Janou, manželkou prince Filipa, zatčena. Markéta a Blanka byly obviněny z cizoložství a starý král Filip IV. nechal dva provinilé mládence stít a pověsit na šibenici. Pohlavní orgány popravených byly hozeny psům. Obě údajné cizoložnice byly zavřeny na hradě Gaillard, kde Markéta roku 1315 zemřela. Z manželství se narodila jediná dcera Johana, budoucí navarrská královna.

Ludvík se stal francouzským králem po smrti otce 29. listopadu 1314. Vdovec se mohl začít rozhlížet po vhodné nevěstě. Tou vyvolenou se stala Klemencie, dcera Karla Martela a Klemencie Habsburské. Svatba se uskutečnila 31. července a 3. srpna 1315 následovala korunovace v Remeši. Ludvík však krátce po svatbě zemřel. Údajně se silně uhřál při míčové hře a při chlazení ve sklepě vypil velké množství studeného vína. Následovala horečka, jíž král podlehl.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
 genealogie-mittelalter.de

Kapetovci
Francouzští princové
Navarrští králové
Hrabata ze Champagne
Francouzští králové
Katoličtí panovníci
Narození v Paříži
Úmrtí ve Vincennes
Pohřbení v bazilice Saint-Denis
Narození 4. října
Narození v roce 1289
Úmrtí 5. června
Úmrtí v roce 1316
Muži